Niemcy:
 Wachenheim – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Alzey-Worms
 Wachenheim an der Weinstraße – miasto w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Bad Dürkheim

Osoby:
 Hedwig Wachenheim – niemiecka polityk